

Informatica 
 MM1 – registro dell'architettura IA-32

Trasporti 
 MM1 – Linea M1 (metropolitana di Milano)
 MM1 – linea del Metrò del Mare
 MM1 – treno della metropolitana di Parigi